Montealegre puede referirse a los siguientes topónimos de España:

 Montealegre del Castillo, municipio de la provincia de Albacete.
 Montealegre (Villagatón), localidad del municipio de Villagatón, provincia de León.
 Montealegre (Orense), parroquia del concello de Orense, provincia de Orense.
 Montealegre de Campos, municipio de la provincia de Valladolid.